

Aeronautica 
 HAF – sigla internazionale identificativa della Polemikí Aeroporía (Hellenic Air Force), l'aeronautica militare greca

Codici 
 HAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Half Moon Bay (Stati Uniti)
 haf – codice ISO 639-3 della lingua dei segni haiphong